Szczyrzyc ist Namensbestandteil von

 Kloster Szczyrzyc, Kloster in Polen
 Muzeum Klasztorne oo. Cystersów w Szczyrzycu, Museum in Polen
 Gefallenenfriedhof Szczyrzyc
 Szczyrzyc (Jodłownik), polnischer Ort in der Gmina Jodłownik